In 1982 werd het 68ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 17 april tot 12 december. Fortaleza werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
In geval van gelijkspel wint Fortaleza omdat het het beste resultaat had in de groepsfase.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knockout-fase

Tweede fase

Finale
In geval van gelijkspel wint Ceará omdat het beter presteerde in de competitie.

Finale
Fortaleza kreeg een bonuspunt omdat het twee van de drie toernooien gewonnen had.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cea